Colonia Emiliano Zapata bezeichnet:

 Colonia Emiliano Zapata (Campeche), Ort in Mexiko
 Colonia Emiliano Zapata (Silao), Ort in Mexiko (Bundesstaat Guanajuato)
 Colonia Emiliano Zapata (Villagrán), Ort in Mexiko (Bundesstaat Guanajuato)
 Colonia Emiliano Zapata (Jiquipilco), Ort in Mexiko (Bundesstaat México)
 Colonia Emiliano Zapata (Lerma), Ort in Mexiko (Bundesstaat México)
 Colonia Emiliano Zapata (Rayón), Ort in Mexiko (Bundesstaat México)
 Colonia Emiliano Zapata (Michoacán), Ort in Mexiko
 Colonia Emiliano Zapata (Nayarit), Ort in Mexiko
 Colonia Emiliano Zapata (Mexquitic de Carmona), Ort in Mexiko (Bundesstaat San Luuis Potosí)
 Colonia Emiliano Zapata (Villa de Arriaga), Ort in Mexiko (Bundesstaat San Luuis Potosí)